Алексей Николаевич Катрич (25 октября 1917 — 25 ноября 2004, Москва) — советский лётчик-ас истребительной авиации во время Великой Отечественной войны и военачальник в послевоенные годы, Герой Советского Союза (28.10.1941). Генерал-полковник авиации. Заслуженный военный лётчик СССР (1965).

Биография 
Родился 25 октября 1917 года в селе Алексеевка Российской империи, ныне Краснокутского района Харьковской области Украины, в семье крестьянина. Окончил 7 классов Высокопольской средней школы и 4 курса рабфака Харьковского зоотехнического института.

В Красной Армии с 1935 года. Окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков в 1938 году. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 11 августа 1941 года командир звена 27-го истребительного авиационного полка (6-й истребительный авиационный корпус, Московская зона ПВО), лейтенант Алексей Катрич на истребителе «МиГ-3» в паре с лейтенантом Медведевым М. И. получил приказ вылететь на перехват вражеского разведчика Do-215, идущего курсом на Бологое. Однако ведомый из-за неисправности мотора не смог взлететь и Катрич преследовал противника один. Он обнаружил в небе инверсионный след от немецкого самолёта, по нему преследовал противника и вскоре обнаружил его на высоте около 8 километров. Оставаясь на значительном удалении (до 15 километров), Катрич начал набор высоты. За это время противник не доходя до Бологое, развернулся на юго-восток и приступил к разведке железной дороги Москва—Ленинград. Завершив сближение над Осташковым, Катрич начал атаку на высоте около 8000 м и с расстояния 100 м прошил пулемётной очередью весь самолёт. Второй очередью Катрич поджёг один из двигателей, третьей — убил стрелка, однако «Дорнье» продолжал лететь. Однако затем произошёл отказ пулемётов МиГа. Тогда Катрич принял решение таранить. Быстро сближаясь с бомбардировщиком, зашёл к нему под небольшим углом с левой стороны и концами винта своего самолёта повредил стабилизатор и правый киль. Некоторое время немецкий экипаж пытался удерживать свой «Дорнье» в горизонтальной полёте, но через несколько минут он сорвался в пике и врезался в землю возле села Старица и сгорел. Через несколько часов самолёт был найден, обнаружены тела всех четырёх членов экипажа, исправный фотоаппарат с отснятыми кассетами были демонтированы и отправлены в Москву. Лейтенант Катрич благополучно приземлился на свой аэродром. Единственным повреждением истребителя оказались погнутые концы двух лопастей винта. Это был первый в мире высотный таран.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1941 года старшему лейтенанту Алексею Николаевичу Катричу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 549).

Продолжил сражаться на фронте. В 1942 году переведён во вновь созданный 12-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО на должность командира эскадрильи. В 1943 году гвардии капитан Катрич А. Н. получил самолёт «Як-1», построенный на средства председателя колхоза «Чапаевец» Саратовской области — И. Д. Фролова.

Войну гвардии майор Катрич закончил в должности заместителя командира полка. Всего за время войны совершил 258 боевых вылетов, в 27 воздушных боях сбил 14 самолётов противника: 5 лично и 9 в группе.

В 1950 году окончил с отличием Краснознамённую Военно-воздушную академию (Монино). Служил командиром истребительного авиаполка, заместителем командира и командиром истребительной авиадивизии (в Московском и Северном
военных округах). В январе-декабре 1957 года был заместителем командующего 37-й воздушной армией по ПВО (Северная группа войск, Польша). В 1959 году окончил Военную академию Генштаба. В 1959—1960 — 1-й заместитель командующего 73-й воздушной армией (Туркестанский военный округ). С 1960 — заместитель начальника, а в 1964—1967 — начальник боевой подготовки ВВС. C июля 1967 года по июль 1973 года — командующий 24-й (с апреля 1968 — 16-й) воздушной армией (Группа советских войск в Германии). В августе 1968 года в этой должности участвовал в вводе войск в Чехословакию. В 1973—1977 гг. — 1-й заместитель министра гражданской авиации СССР. В 1978 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. В 1978—1986 гг. — заместитель главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского договора по ВВС. В феврале-сентябре 1987 — военный консультант Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

С 1987 года генерал-полковник авиации Катрич А. Н. — в отставке. Жил в Москве.

Умер 25 ноября 2004 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Семья 
 Отец — Николай Григорьевич, работал лесничим.
 Мать — Анна Яковлевна, была домохозяйкой.
 Жена — Тамара Ивановна (род. 1918), домохозяйка.
 Сын — Борис Алексеевич (род. 1940—2004), полковник авиации.
 Дочь — Тамара Алексеевна (род. 1945), пенсионерка.
 Внук — Андрей Сергеевич (род. 05.03.????), экономист.
 Внук — Алексей Борисович (род. 25.07.1966), военный.
 Внучка — Елена Борисовна (род. 05.09.????), менеджер.

Награды 
 Герой Советского Союза (28.10.1941)
 Орден Почёта (Российская Федерация)
 Орден Ленина (28.10.1941)
 Орден Октябрьской Революции
 Четыре ордена Красного Знамени
 Орден Александра Невского
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени
 Два ордена Красной Звезды,
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 Ряд медалей СССР
 Одному из первых А. Н. Катричу в 1965 году присвоено звание «Заслуженный военный лётчик СССР».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Катрич Алексей Николаевич.
 Катрич Алексей Николаевич.
 Алексей Катрич. Ночной бой.

Выпускники Чугуевской школы пилотов
Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
лётчики, совершившие таран
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище